Lode (Cambridgeshire)
 Lodewijk (voornaam)